Pterygota bezeichnet:
 in der Zoologie die Unterklasse der Fluginsekten
 in der Botanik die Gattung Pterygota aus der Familie der Sterkuliengewächse